SMS est un sigle qui désigne:
 , en français « Navire de Sa Majesté », sigle précédant le nom des navires de la Kaiserliche Marine, la marine impériale allemande (1871 à 1919).
 Société des Moteurs Salmson, un constructeur automobile de 1913 à 1962.
 Sciences médico-sociales
 Secrétaire médicale et sociale
 Short Message Service, le service des messages courts des téléphones portables.
 Sega Master System, console de jeux dont la série a commencé en 1985.
 Sudden Motion Sensor, technologie destinée à protéger le disque dur des Powerbook et iBook d'Apple.
 Microsoft Systems Management Server.
 Société mathématique suisse
 Saint-Marcellin Sports, club sportif de la ville de Saint-Marcellin, dans l'Isère.
 Super Mario Sunshine un jeu vidéo sur console Game Cube.
 SMS GmbH, la holding du groupe SMS, actif dans l'industrie mécanique.
 Super MidSize, en français « Super taille moyenne », une catégorie d'avion d'affaires.
 SMS, film de Gabriel Julien-Laferrière sorti en 2014
 Système de management de la sécurité, encore appelé système de gestion de la sécurité ()
Spunbond + Meltblown + Spunbond, un type de textile non tissé combiné formé de deux couches de tissu spunbond et d'une couche de tissu meltblown.
 Sydney Medical School, école de médecine en Australie.